

Акустика 
 Луна́ — відбиття звукових коливань від перешкоди, коли вони сприймаються роздільно від первісних коливань.

Міфологія 
 Луна́ — римська богиня Місяця, ототожнювана з грецькою Селеною.

Видання 
 Луна — український альманах, виданий 1881 р. у Києві Л. В. Ільницьким.
 Луна — газета у Львові, виходила у 1907 році, орган українського вчительства.

Космонавтика 
 «Луна́» — радянська космічна програма дослідження Місяця.
 «Луна́» — радянська ракета-носій.

Військова справа 
 «Луна» — радянський тактичний ракетний комплекс.
 «Луна-М» — радянський тактичний ракетний комплекс.

Персоналії 

 Адріан Луна (1992) — іспанський футболіст.
 Алекс Луна — український співак.
 Бігас Луна — іспанський кінорежисер і сценарист.
 Діогенес Луна — кубинський боксер.
 Луна — українська співачка.

Персонажі 
 Луна Лавґуд — персонаж серії романів про Гаррі Поттера англійської письменниці Джоан Роулінг.

Географічні об'єкти

Луна — муніципалітету складі автономної спільноти Арагон, у провінції Сарагоса

Луна — селище, Шарлицький район, Оренбурзька область

Луна — комуна у повіті Клуж
 Луна — село у повіті Сату-Маре
 Луна — село у повіті Клуж

Луна — округ (графство) у штаті Нью-Мексико

Колонада «Луна» — архітектурна пам'ятка у дендропарку «Олександрія», Біла Церква

Див. також 
 Луна-1965A — радянський автоматичний космічний апарат, який було втрачено у невдалому запуску в 1965 році.
 Луна-Глоб — один з проектів російської космічної програми.
 Ровере-делла-Луна — муніципалітет в Італії, у регіоні Трентіно-Альто-Адідже, провінція Тренто.
 Луна-де-Сус — село у повіті Клуж в Румунії.
 Луна-де-Жос — село у повіті Клуж в Румунії.
 Сена-де-Луна — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Леон.
 Luna () — тема оформлення Windows.
 Louna () — російська рок-група.
 Відлуння (значення)
 Ехо (значення).